Дэн Баккедал (; род. 18 ноября 1969, Рочестер, Миннесота, США) — американский актёр, комедиант и сценарист.

Ранние годы 
Дэн Баккедал родился в Рочестере, штат Миннесота и вырос в городе Стюарт, штат Флорида. Имеет норвежские корни.

Карьера 
Дэн Баккедал — импровизационный комик из Чикагского театра «Второй город». Популярность ему принесло одна из ведущих ролей, как Стив Наджент в комедийном сериале В норме и за его постоянную роль как конгрессмен Роджер Фёрлонг в сериале HBO «Вице-президент». До этого он был корреспондентом в The Daily Show с Джоном Стюартом с 2005 по 2007 года.

Личная жизнь 
В 2003 году Дэн женился на Айрин Баккедал. У них есть двое детей.

Избранная фильмография

Ссылки 

 

Выпускники Университета штата Флорида
Выпускники Сент-Клаудского государственного университета
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале